

Населені пункти та їхні частини
 Желязно — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Желязно — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Желязно — село в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Желязно — осада в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Желязно — осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки